Modulatie (radio), toevoegen van signaal aan een draaggolf
Frequentiemodulatie
Fasemodulatie
Amplitudemodulatie
QAM, kwadratuur-amplitudemodulatie
Modulatie (muziek), verandering van toonsoort
Modulatie (zenuwstelsel), het versterken of verzwakken van de sterkte van een impuls door het zenuwstelsel